HMS Calypso può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – sloop-of-war
  – corvetta
  – incrociatore della Classe C